Флот:
 Флот — крупное объединение объектов (кораблей (морских, речных, озёрных, космических), судов, самолётов и т. д.) для использования в какой-либо среде.
Отстойный флот — совокупность плавсредств, которые по каким-либо причинам отстаиваются в портовой акватории.
 Прикольный флот — совокупность плавсредств без экипажа, которые определены к размещению на прикол в специально отведённой акватории.
 Флот — часть (вид) вооружённых сил государства (например, Военно-морской флот СССР).
 Флот — оперативно-стратегическое объединение военно-морского флота, всегда употребляется с прилагательным (пример: Черноморский флот).
 «Флот» — статья Фридриха Энгельса (1857 год).
 Флот, Хорст (1934–2005) — западногерманский бобслеист, пилот.

См. также 
Флотт